Николай Бибиков: Бибиков, Николай Валерианович (1842—1923) — генерал от кавалерии, президент (мэр) Варшавы.
 Бибиков, Николай Петрович (1806—1862) — государственный деятель, губернатор, действительный тайный советник.